Foum el Oued  är en ort i Västsahara, i det område som sedan 27 februari 1976 ockuperas av Marocko. Den ligger vid kusten i den norra delen av landet, 21 km väster om huvudstaden Al-Ayun. Runt Foum el Oued är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer, Marken i området är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Klimat 
Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i ockuperade Västsahara